Сельское поселение Летниково  — муниципальное образование в Алексеевском районе Самарской области.

Административный центр поселения — село Летниково.

Население

Административное устройство 
В состав сельского поселения Летниково входят:
 село Летниково,
 село Горяйновка,
 село Калашиновка,
 село Ореховка,
 село Пушкарка,
 село Самовольно-Ивановка,
 село Славинка.

Примечания 

Сельские поселения Самарской области
Муниципальные образования Алексеевского района Самарской области